Дмитрах Василь Дмитрович (* 1929) — український лісівник.
 Дмитрах Ігор Миколайович — доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України.